Huai Thalaeng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 78.581 de locuitori și o suprafață de 495,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon). 

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima